Jagiellonia Białystok w sezonie 2013/2014 przystąpiła do rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy oraz Pucharu Polski (od 1/16).
Klub rozgrywa swoje mecze na Stadionie Miejskim, który ze względu na przebudowę mógł pomieścić do 7000 kibiców.
Podsumowanie sezonu
Drużyna prowadzona przez nowego trenera (od 1 lipca) Piotra Stokowca z powodu przebudowy stadionu, pierwsze 4 kolejki rozegrała na wyjeździe, skąd przywiozła 7pkt., co uznano za dobry prognostyk na dalszą część sezonu. Niestety forma białostoczan była niestała, bolączką okazały się mecze w Białymstoku, gdzie od lat zespół nie zaliczył takiej serii porażek. Zespół odnosił także niespodziewane zwycięstwa, np.: nad Lechem Poznań (2:0), Wisłą Kraków (5:2), czy najwyższe jak dotąd zwycięstwo w ekstraklasie nad Ruchem Chorzów 6:0. Do godnych zapamiętania należy także niezwykła pogoń z 3:0 na 3:3 z Górnikiem Zabrze. Pomimo kilku dobrych występów drużyna prezentowała przeciętną formę, po porażce w Poznaniu 6:1 z Lechem z posadą trenera pożegnał się Piotr Stokowiec. 7 kwietnia 2014 roku Jagiellonia przywitała nowego-starego trenera Michała Probierza. Ostatecznie drużyna zakończyła rozgrywki na 11 miejscu, utrzymując się w ekstraklasie oraz zaliczając dobre występy w Pucharze Polski. Jagiellonia dotarła do półfinału, w którym przegrała z Zawiszą Bydgoszcz, jak się okazało później, zdobywcą tego trofeum.
Ekstraklasa – 11 miejsce 
Puchar Polski – 1/2 finału

I poziom rozgrywkowy 
W sezonie 2013/2014 nastąpiła zmiana systemu rozgrywek, obowiązywać będzie tzw. "format rozgrywek ESA-37", czyli podział rozgrywek po rundzie zasadniczej na dwie grupy (A i B) po 8 drużyn oraz podział punktów zdobytych w rundzie zasadniczej przez dwa z zaokrągleniem w górę w przypadku nieparzystej liczby punktów. Nie wszystkie kluby zaakceptowały tą reformę, największe obawy budzi podział punktów po rundzie zasadniczej.

Tabele Ekstraklasy 
Sezon zasadniczy

Runda finałowa

Kadra, statystyki, transfery

Mecze 

(*)- Walkower przyznany za burdy na trybunach, mecz został przerwany przy wyniku 0:0.
 W kolumnie "L.p." obok numeru meczu rozgrywanego w danym sezonie podana jest w nawiasie (1) liczba meczów rozgrywanych w ekstraklasie (najwyższej klasie rozgrywkowej).

Frekwencja 
Średnia frekwencja w meczach ekstraklasy (19 spotkań) w sezonie 2013/2014 na stadionie w Białymstoku wyniosła 4786.(przy maksymalnej poj. stadionu 7tys.)

Powołania do reprezentacji

Zobacz też

Przypisy

Bibliografia 
 Portal 90.minut.pl
 Oficjalna strona klubu

Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
2013 w polskim sporcie
2014 w polskim sporcie